Ке́вин Зу́сман (, род. 4 декабря 1970 год, Нью-Йорк) — американский актёр. Наиболее известен по роли Стюарта Блума в телесериале «Теория Большого взрыва» и Уолтера в телесериале «Дурнушка».

Зусман родился в еврейской семье; у него есть три брата. Он окончил Американскую академию драматического искусства на Манхэттене. Позже он четыре года учился у театрального педагога Уты Хаген.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Средней школы Нью-Дорпа
Выпускники Статен-Айлендского колледжа
Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактёры США